André Plassart (1889-1978), helléniste français, épigraphiste et archéologue ;
 Jean-Claude Plassart, septième président de l'Automobile Club de l'Ouest de 2004 à 2012 ;
 Philippe Plassart (né en 1957), journaliste économique français.